Częstochowa (stad), stad in Polen
 Częstochowa (district), district in Polen